Chris Harris puede referirse a:

 Chris Harris (autor), Inglés autor de negocios.
 Chris Harris (fútbol americano), jugador de fútbol americano.
 Chris Harris (político de Texas), representante Estatal y senador del Estado de Texas.
 Chris Harris (político de Sídney), concejal de la ciudad de Sídney y el político de Green.
 Chris Harris (cricketer), jugador de cricket de Nueva Zelanda.
 Chris Harris (luchador), luchador profesional.
 Chris Harris (motociclista), motociclista inglés.
 Chris Harris (baloncestista), jugador de baloncesto inglés.
 Chris Harris (actor), actor y escritor inglés, especializado en la pantomima y actuación cómica.
 Zeuss, (nombre real: Chris Harris), productor estadounidense.
 Chris Harris (cornerback) jugador de fútbol americano.